Byrum (Læsø), een plaats op het eiland Læsø in de Deense regio Noord-Jutland
Byrum (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Læsø
Byrum (Öland), een plaats op het eiland Öland in het gelijknamige Zweedse landschap